Noch einmal mit Gefühl ist der Titel folgender Film- und Fernsehproduktionen:

 Noch einmal mit Gefühl (1959), britischer Film von Stanley Donen 
 Noch einmal mit Gefühl (1997), US-amerikanischer Film von Carl Reiner
 Noch einmal mit Gefühl (Buffy), Episode der US-amerikanischen Fernsehserie „Buffy – Im Bann der Dämonen“ (2001)

Siehe auch:
 Noch mal mit Gefühl